Яссы — футбольный клуб из города Туркестан.

Названия 
 1990—1992 — «Монтажник» (Туркестан).
 1993—2001 — «Яссы» (Туркестан).
 2003 — «Яссы-Рахат» (Туркестан).
 2004 — «Яссы-Сайрам» (Сайрам).
 2005 — «Яссы» (Сайрам).
 2021— — «Яссы» (Туркестан).

История 
В 1990 году под названием «Монтажник» из города Туркестан был допущен к участию во второй низшей лиге СССР. В том же году выиграл свой 1-й трофей — Кубок Казахской ССР.

В 1993 году сменил название на «Яссы» и уже через год вылетел из Высшей лиги Казахстана. В 2003 году одержал победу в конференции «Юго-запад» Первой лиги Казахстана.

Для того, чтобы в следующем сезоне выступать в Суперлиге, клубу пришлось сменить местоположение. Команда стала играть в селе Сайрам рядом с городом Шымкент, но уже через 2 года она снова была расформирована.

Статистика

Основной состав 
По состоянию на 20 марта 2023 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 Обладатель Кубка Казахской ССР: 1990
 Победитель Первой лиги Казахстана, конференция Юго-Запад: 2003
 Серебряный призёр Второй лиги Казахстана, конференция Юго-Запад: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru
 Визитная карточка «Яссы-Сайрам» (Южно-Казахстанская обл.)

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Туркестана